

События 
 Консулы Гней Корнелий Косс и Луций Фурий Медуллин (2-й раз). Квесторы Квинт Фабий Вибулан, Квинт Силий, Публий Элий, Марк Пупий (первый — патриций, остальные плебеи). Плебейские трибуны: трое из рода Ицилиев.
 Первое избрание плебея квестором.
 Карфагеняне высаживают армию в Сицилии и осаждают Селин (Селинунт). Захват Селина и его разрушение. Взятие и разрушение Гимеры. Жители Гимеры основали рядом город Термае Гимеренсес.
 409/408 — Афинский архонт-эпоним Диокл. Эфор-эпоним Спарты Арак.
 Алкивиад взял Византий.
 409—395 — Царь Спарты Павсаний (ум.385) из рода Агидов.

Родились 
 Луций Фурий Камилл (консул 349 года до н. э.) — древнеримский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Фуриев.

См. также

Примечания